Mužská dvouhra Argentina Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce Lawn Tennis Clubu nastoupilo dvacet osm hráčů. Norský obhájce titulu Casper Ruud do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý hráč žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska, jenž ve finále zdolal britskou světovou dvanáctku Camerona Norrieho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Devatenáctiletý Španěl se na okruh vrátil po sérii zranění, když poslední předchozí zápas odehrál na listopadovém Paris Masters 2022. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na argentinském turnaji se stal nejvýše postaveným šampionem spolu s  Gustavem Kuertenem, který v roce 2001 soutěž ovládl také z pozice druhého muže žebříčku.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2023
ATP Tour 2023